Les Tristichopteridae forment une famille éteinte de poissons à membres charnus au sein de la sous-classe des tétrapodomorphes. Ils sont apparus au Dévonien moyen (Givetien) pour disparaître à la fin du Dévonien lors de lExtinction du Dévonien ; ils ont ainsi vécu d'environ  (millions d'années).

Description 

Un seul caractère distingue la famille des Tristichopteridae des taxons voisins, l'absence de l'os extratemporal.

Deux grands types de morphologies sont connues chez les Tristichopteridae :
 les formes plus anciennes, de petite taille, dépourvues de dents pointues ;
 les formes du Dévonien terminal (Famennien), de grande taille () avec des dents acérées comme Edenopteron.

Liste des genres 
  Cabonnichthys
  Canningius
  Edenopteron
  Eusthenodon
  Eusthenopteron
  Hyneria
  Jarvikina
  Langlieria
  Mandageria
  Notorhizodon
  Platycephalichthys
  Tristichopterus
  Heddleichthys

Classification phylogénique 
Cladogramme des Tristichopteridae réalisé par G. Clément en 2009. Le genre Edenopteron, décrit en 2013, n'a pas été positionné par ses inventeurs sur ce cladogramme.

Notes et références 

Famille de poissons préhistoriques (nom scientifique)
Sarcoptérygien préhistorique (nom scientifique)
Ostéichthyen du Dévonien
Taxon fossile décrit en 1889